Афанасій — християнське чоловіче ім'я. Інші варіанти — Атанасій, Атанас, Танас, Опанас, Панас''.

Відомі особи 
 Афанасій Великий — святий, отець Церкви, єпископ Александрійський; головний противник аріанства, захисник віри, відстоював догмати про природу Святої Трійці та божественності Ісуса.
 Афанасій К. — ксилограф 2-ї половини XVII століття.
 Афанасій Метеорський — православний преподобний, засновник монастирів Метеори у Греції.
 Афанасій (Мовчанівський) (Мовчанівський Яків Опанасович, також Молчановський Яків Панасович) (1887—1938) — церковний діяч в Україні, єпископ. Жертва більшовицького терору.
 Афанасій Печерський — православний святий. Чернець Печерського монастиря. Преподобний.
 Афанасій Петрович — український ливарник, працював переважно в Києві; виготовив дзвони для дзвіниці Софійського собору в Києві.
 Афанасій Филипович (бл. 1595—1648) — релігійний діяч Речі Посполитої, письменник-полеміст, священник Київської митрополії. Вважається святим у низці православних церков.